Yidu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yidu, Yichang, härad, Hubei, 
 Yidu (socken i Kina), Shandong, 
 Yidu (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 24,16, long 115,14), 

Robotskapade Kinaförgreningar